Верман () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Сен-Кантен. Население кантона на 2011 год составляло 9 619 человек.

Код INSEE кантона — 0233. Всего в кантон Верман входили 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Верман.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аттийи — население 378 чел.
 Бовуа-ан-Вермандуа — население 280 чел.
 Вандель — население 109 чел.
 Верман — население 1 047 чел.
 Во-ан-Вермандуа — население 130 чел.
 Грикур — население 904 чел.
 Души — население 151 чел.
 Жанкур — население 250 чел.
 Жермен — население 65 чел.
 Коленкур — население 138 чел.
 Ланши — население 51 чел.
 Ле-Вергье — население 220 чел.
 Месми — население 244 чел.
 Ольнон — население 1 424 чел.
 Понтрю — население 284 чел.
 Понтрюэ — население 336 чел.
 Рупи — население 235 чел.
 Сави — население 602 чел.
 Трефкон — население 86 чел.
 Фейе (Эна) — население 630 чел.
 Флюкьер — население 214 чел.
 Форест — население 180 чел.
 Франсийи-Селанси — население 457 чел.
 Этрейе — население 1 204 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 11,3 %
 промышленность — 14,7 %
 строительство — 10,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,0 %
 государственные и муниципальные службы — 23,8 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 28,3 % голосов Николя Саркози против 25,3 % у Франсуа Олланда и 24,8 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 51,9 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 33,8 %, Сеголен Руаяль — 21,5 %; 2 тур: Саркози — 57,3 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 2-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата партии Союз за народное движение, действующего депутата и мэра Сен-Кантена Ксавье Бертрана, получившего 42,0 % голосов в 1-м туре и 54,5 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна